«Бриз» — любительский футбольный клуб из города Измаила Одесской области. Чемпион Одесской области 1960 и 2007 гг. Выступал в советском классе «Б» в 1964—1969 гг.

Прежние названия 
 1960—1964: «Спартак»
 1964—1996, 2002—2005: «Дунаец»
 1997—2001: «Дорожник»
 с 2006 года: «Бриз»

История 
На протяжении всей своей истории назывался «Дунаец» (потом «Дунай»). Первым успехом клуба стала победа в чемпионате Одесской области 1960 года и, как следствие, право сразиться за место в классе «Б» чемпионата СССР. В переходных играх измаильчане уступили одесскому «Черноморцу» — 0:1, 1:5.

Крупнейшим достижением команды стали выступления в первенстве СССР в группе «Б» (1964—1969 гг.), где коллектив занимал низкие места. Лучшим местом стало 28-е среди 40 команд в сезоне 1966. В 1969 году «Дунаец» занял последнее место в украинской зоне класса «Б» и навсегда покинул соревнования среди команд мастеров.

В 1999 году команда под названием «Дорожник» стала бронзовым призёром чемпионата области, а в 2006 году измаильчане выиграли Кубок области и стали вице-чемпионами Одесщины, в следующем сезоне победили в чемпионате области. Побед в чемпионате и Кубке клуб достиг уже под новым названием — «Бриз». Переименование произошло из-за смены руководства — с 2006 года во главе клуба стали Андрей Абрамченко (депутат горсовета, владелец торговой сети «Бриз», а ныне — городской голова Измаила) и Игорь Дехтярев (депутат горсовета, владелец строительной фирмы «Родник»). Они заявили о намерении создать конкурентоспособную команду из местных футболистов.

«Бриз» выступал в чемпионате и Кубке Украины среди любителей 2007 года.

В чемпионате области 2008 года команда не стартовала. В Кубке АЛФУ 2008 года клуб выступал в значительно омоложеном составе, нежели тот, что выигрывал первенство области предыдущего года — «Бриз» выбыл уже на предварительном этапе, уступив «Вороновке» из Николаевской области.

Достижения 
 Чемпион Одесской области — 1960 и 2007
 Серебряный призёр чемпионата Одесской области — 1988 и 2006
 Бронзовый призёр чемпионата Одесской области — 1998/99
 Обладатель Кубка Одесской области — 2006

Чемпионат СССР

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте «Одесский футбол»

Футбольные клубы СССР
Измаил
Футбольные клубы Одесской области